Эдирне () — ил на северо-западе Турции.

География 
С запада ил Эдирне по реке Марица граничит с Грецией, с севера с Болгарией, с востока с илами Кыркларели, Текирдаг и Чанаккале.

С юга территория ила омывается водами Эгейского моря.

Территория ила входит в исторический и географический регион Восточная Фракия.

Население 
Население — 402 606 жителей (2009). Национальный состав: турки — 49 %, греки — 48 %, другие — 3 %

Крупнейшие города — Эдирне (119 тыс. жителей в 2000 году), Кешан, Узункёпрю, Энез.

Санджак Адрианополь (1912 г.)

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism, 1918

Административное деление 
Ил Эдирне делится на 9 районов:
 
 Эдирне (Edirne)
 Энез (Enez)
 Хавса (Havsa)
 Ипсала (İpsala)
 Кешан (Keşan)
 Лалапаша (Lalapaşa)
 Мерич (Meriç)
 Сюльоглу (Süloğlu)
 Узункёпрю (Uzunköprü)

Экономика 
Предприятия пищевой и лёгкой промышленности. Выращиваются фрукты, виноград, табак, зерно.

Достопримечательности 
В городе Эдирне мечети Эски-джами (1403—13 гг), Уч Шерефели (1437—47 гг), Селимие (1569-75 гг, архитектор Синан).

Эдирне (ил)